Specializzato nello stile libero ha vinto la medaglia d'oro nella staffetta  ai Giochi olimpici di Parigi 1924.

È diventato uno dei Membri dell'International Swimming Hall of Fame.
 
È stato primatista mondiale della  sl.

Palmarès
Olimpiadi
Parigi 1924: oro nella staffetta  sl.

Voci correlate
Progressione del record mondiale della 4x200 m stile libero

Collegamenti esterni 
 

Vincitori di medaglia d'oro olimpica per gli Stati Uniti d'America
Membri dell'International Swimming Hall of Fame